Heidevorwerk ist der deutsche Name von Orten in Polen:
 Heidevorwerk (polnisch Dzików (Gaworzyce)), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Gaworzyce
 Heidevorwerk (1937 Heidau, poln. Wrzosy (Wołów)), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Wołów#Gemeinde
 Heidevorwerk (poln. Jaworki (Rzepin)), ein ehemaliges Vorwerk in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Rzepin und Amt Neuendorf/NM
 Heidevorwerk (poln. ?), ein ehemaliges Vorwerk bei Górzykowo in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Sulechów